Il singolare del torneo di tennis Generali Ladies Linz 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Jelena Dokić 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (campionessa)
 Justine Henin (secondo turno)
 Jelena Dokić (finale)
 Nathalie Tauziat (secondo turno)

 Elena Dement'eva (secondo turno)
 Sandrine Testud (quarti di finale)
 Magdalena Maleeva (semifinali)
 Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Generali Ladies Linz 2001